Choya kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Choya, kommun, Santiago del Estero, 
 Choya (ort i Argentina), Catamarca,

Gambia 

 Choya (ort i Gambia), Central River, 

Robotskapade Argentinaförgreningar